Olivier Clerc peut faire référence à :

 l'écrivain franco-suisse Olivier Clerc ;
 le batteur suisse de jazz Olivier Clerc.